Cosnier est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Colette Cosnier (1936-2016), universitaire et féministe française ;
 Henri Cosnier (1869-1932), homme politique français, député, sénateur ;
 Hugues Cosnier (1573-1629), ingénieur hydraulicien, créateur du canal de Briare ;
 Paul Cosnier (1808-1871), contre-amiral français, préfet.

Lieux 

 Le Cosnier, rivière française, en Normandie, affluent de la Charentonne.
 Lac Cosnier, lac dans le Nord-du-Québec, au Canada.